Nikola – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Nicola
Nikola – serie televisiva tedesca
Nikola Corporation – azienda produttrice di camion statunitense

Pagine correlate
Sankt Nikola
Nicola (disambigua)